Draft juniorů KHL 2014 byl v pořadí šestý draft v historii východoevropské ligy KHL, který se konal 7. a 8. května 2014 v Zimním paláci v Petrohradě. V draftu byli vybíráni hokejisté z celého světa ve věku mezi 17 a 21 lety. Aby se hráči mohli draftu KHL zúčastnit, tak nesměli mít smlouvu v lize KHL, MHL nebo ve VHL. V 5 kolech draftu si týmy rozdělily 206 mladých hokejistů. První vybíral Metallurg Novokuzněck, který si vybral vlastního odchovance Kirilla Kaprizova.

Seznam vybraných hráčů v jednotlivých kolech 
Poznámka: Fakticky draftující týmy jsou vyznačeny tučně. Dle pravidel KHL si může mateřský klub KHL svého odchovance i přes výběr jiným týmem zajistit podáním veta, ale tuto možnost může každý tým opakovat maximálně pětkrát. Tým, který hráče draftuje, ale jiný tým jeho výběr vetuje, automaticky vybírá znovu v následující volbě, dokud si nevybere plnohodnotný výběr. Lokomotivu nakonec byla udělena výjimka a mohl ochránit všechny své odchovance.

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

Draftovaní podle národnosti 
V tabulce je uveden počet hráčů vybrané země:

Reference 
 http://www.khl.ru/news/2014/05/08/223795.html

Draft juniorů KHL
Lední hokej v roce 2013